«There For You» — песня голландского диджея Мартина Гаррикса и австралийского певца Троя Сивана Релиз состоялся 26 мая 2017 года.

История 
Впервые сингл «There For You» Мартин Гаррикс представил на фестивале Коачелла 14 апреля 2017 года, который проходил в городе Индио, штат Калифорния. 18 мая 2017 года Мартин объявил в Инстаграме, что сингл «There For You» выйдет 26 мая.

Список композиций

Ремиксы
 «There For You» (Araatan Remix) — 2:49
 «There For You» (Bali Bandits Remix) — 3:12
 «There For You» (Dzeko Remix) — 4:05
 «There For You» (Bart B More Remix) — 2:39
 «There For You» (Julian Jordan Remix) — 3:03
 «There For You» (Madison Mars Remix) — 2:55
 «There For You» (Vintage Culture & Kohen Remix) — 3:25
 «There For You» (King Arthur Remix) — 3:56
 «There For You» (Goldhouse Remix) — 3:03
 «There For You» (BROHUG Remix) — 3:23
 «There For You» (LIONE Remix) — 4:36
 «There For You» (Lontalius Remix) — 3:46

Чарты

Чарты на конец года

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2017 года
Синглы 2017 года
Синглы лейбла STMPD RCRDS
Песни Мартина Гаррикса